est un roman britannique écrit par Christopher Golden, publié par Del Rey Books, qui est sorti en 2011.

Il fait partie de la saga Uncharted. Son histoire est autonome vis-à-vis du jeu vidéo. Selon l'éditeur, sa nouvelle quête concerne le « labyrinthe légendaire de Dédale » qui obligera Nate à passer par la Crète et par la Chine.

Résumé
Nathan Drake, un chasseur de trésor, est appelé par son ami Victor Sullivan pour aller à New York. Un des amis de ce dernier a été assassiné.

Nathan, Sullivan et la fille du défunt se lancent à une course poursuite, qui va les mener en Égypte et en Grèce.

Leur Objectif est de faire la lumière sur le mythe ancien de l'alchimie. Ils doivent localiser 3 labyrinthes oublié depuis des siècles et mettre la main sur la découverte qui a coûté la mort au père de Jade. Ils apprennent l'existence d'un  labyrinthe qui recèle la clé, permettant d'accéder à une richesse et à une puissance incomparable.

Référence 

Roman américain paru en 2011
Adaptation d'un jeu vidéo en roman
Uncharted